Rhabdomyia är ett släkte av tvåvingar. Rhabdomyia ingår i familjen puckelflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Puckelflugor
Rhabdomyia